Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1995 года  прошёл с 14 ноября по 2 декабря в Люблинец, Польша по круговой системе. В нём приняли участие 20 спортсменов. Из них — 5 международных гроссмейстеров, 3 международных мастера, 5 мастеров ФМЖД.

Победил представитель России Александр Георгиев, серебро у представителя Латвии Гунтиса Валнериса, третье место у россиянина Андрея Калмакова.

Ход турнира 
Фаворит турнира — Гунтис Валнерис — действующий чемпион Европы (1992), чемпион мира 1994 года, выиграл в 1995 году международные турниры в Таллине Tallinn 1995 и GDB 1995. Рижанин в сезоне проиграл только матч за мировую корону Алексею Чижову, но россиянин не принимал участие в турнире.

В первом туре из 10 партий завершились миром 7. Три результативные партии дали первых лидеров: Жорж Хюбнер (переигравший международного гроссмейстера Евгения Ватутина), Александр Булатов и Иво Кристек

Все они во втором туре сыграли вничью и удержались в лидирующей группе (3 из 4), к которой присоединились фавориты: Гунтис Валнерис, Андрей Калмаков, Эдвард Бужинский и Урмо Ильвес. Из этого пелетона в третьем туре победу одержали Александр Булатов, Гунтис Валнерис, Андрей Калмаков, возглавив гонку с 5 очками из 6 возможных. Вслед за ними с 4 очками шли трое: Александр Георгиев, Герард Янсен и Томаш Бальцерович

В четвёртом туре Гунтис Валнерис и Андрей Калмаков победили аутсайдеров и продолжили лидерство (7 очков из 8). По 6 очков стало у Булатова, сыгравшего вничью с Янсеном и у Георгиева, переигравшего Хмеля.

В пятом туре Калмаков выиграл (9 очков) у Шабшая, а Валнерис сыграл вничью (8) с Ватутиным. Георгиев (7) неожиданно не смог одолеть соперника из низа таблицы — Вальтера Раймонди, Булатов также сыграл вничью — с Хюбнером. Их догнал Томаш Бальцерович

В 6 туре Булатов выиграл у Бальцеровича, Георгиев — Здоровяка, Валнерис — Схолму, а прежний единоличный лидер Калмаков разошелся миром с Янсеном. Впереди: Калмаков, Валнерис — 10 очков, Булатов, Георгиев — 9.

7 тур. Из всей четверки лидеров победил только Георгиев, остальные завершили партии вничью. Лидеры: Калмаков, Валнерис, Георгиев — 11 очков, Булатов — 10, Янсен, Кирзнер — 9

8 тур. Валнерис и Георгиев побеждают и лидируют с 13 очками. Калмаков и Янсен играют вничью, у них по 12 и 10 очков. Булатов ожидаемо побеждает айтсайдера Кристека и также набирает 12 очков. На два очка уже отстают Янсен, Кирзнер и Бужинский с 10 очками.

В 9 туре четверка лидеров стала тройкой. Валнерис одолел Булатова.Калмаков выиграл у Хюбнера, а Георгиев спокойно взял свои два очка у занимавшего последнее место Мачадо. Впереди: Валнерис, Георгиев — 15 очков, Калмаков — 14. За ними с большим отставанием: Булатов, Бужинский — 12, Янсен, Кирзнер — 11

10 тур означал переход экватора турнирной гонки. В партиях Калмаков-Булатов, Валнерис-Бужинский были подписали мирные переговоры, а тем временем Георгиев
вновь победил аутсайдера (Vladimir Rejc) и впервые единолично возглавил турнирную таблицу. Георгиев — 17 очков, Валнерис — 16, Калмаков — 15.

В 11 туре Валнерис и Георгиев дружно победили аутсайдеров, а Калмаков неожиданно проиграл Бужинскому. Тройка лидеров стала двойкой. Много претендентов на третье место. Георгиев — 19 очков, Валнерис — 18, Калмаков, Бужинский — 15.

12 тур. Вновь Георгиев 'Валнерис и Георгиев дружно победили — но теперь соперников из середины таблицы: Гунтис — Бальцеровича, а Александр — Ватутина. Георгиев — 21 очко, Валнерис — 20, Калмаков — 17, Бужинский — 16

13 тур. В важных партиях Валнерис -Калмаков и Схолма — Георгиев зафиксированы ничьи. Бужинский сыграл вничью с Ульвесом. Все главные претенденты на медали сыграли вничью и сохранили свой статус-кво.

Почти такая же мирная картина в 14 туре, за исключением победы Бужинского над Хмелем. Георгиев — 23 очка, Валнерис — 22, Калмаков, Бужинский — 19.
 
15 тур. Участники двух «медальных» групп разделяются. В одной Георгиев побеждает Хюбнера, а Валнерис делит очки с Ильвесом. В другой Калмаков выигрывает у Кирзнера, а Бужинский не смог (также и как Георгиев) переиграть аутсайдера Раймонди. Георгиев — 25 очков, Валнерис — 23, Калмаков — 21, Бужинский — 20.

16 тур дал несколько неожиданных результатов и изменил ход борьбы за бронзу. Калмаков проиграл Ульвесу, Ватутин — Шабшаю, Булатов — Георгиеву. Ожидаемо победил Бужинский у Здоровяка, Валнерис — у Хмеля. Георгиев — 27 очков, Валнерис — 25, Бужинский — 22, Калмаков, Ульвес  — 21.

В 17 туре помимо ожидаемой ничьи в партиях Бужинский-Георгиев, Булатов-Випулис были и неожиданные: Ватутин-Бальцерович, Схолма-Шабшай. Включившийся в бронзовую гонку Ульвес проиграл Кирзнеру. В остальных поединках победы одержали фавориты. Георгиев — 28 очков, Валнерис — 27, Калмаков, Бужинский — 23, Янсен — 22.

В предпоследнем 18 туре Георгиев, Валнерис, Калмаков  дружно выиграли у соперников из второй половины турнирной таблицы. Бужинский сыграл вничью с Випулисом, а Янсен неожиданно проиграл Шабшаю. Борьба за третье место почти завершилась, за чемпионство — ещё впереди. Георгиев — 30 очков, Валнерис — 29, Калмаков — 25, Бужинский — 24

В финальном 19 туре была сыграна решающая партия всего турнира, определившая чемпиона и вице-чемпиона: Валнерис-Георгиев. В случае победы чемпион Европы сохранил бы свой титул. Рижанин начал партию очень агрессивно и активно, но ишимбаец принял вызов, перехватил инициативу, вынудив экс-чемпиона мира перейти в оборону. Ничейная комбинация, проведенная Александром в конце партии, дала победителю юниорских первенств мира первый европейский титул среди взрослых.Калмаков и Бужинский'' во встречах с аутсайдерами очков не потеряли и завершили турнир на 3 и 4 местах соответственно.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

Спорт в Польше в 1995 году
1995 год в шашках
Ноябрь 1995 года
Декабрь 1995 года
Шашки